Брант () — фамилия.

Известные носители:

 Брант, Георгий Ростиславович (1904—1976) — советский партийный и государственный деятель.
 Брант, Джерри ван — американский кёрлингист.
 Брант, Джозеф (1743—1807) — вождь племени могаук, офицер английской армии.
 Брант, Джон (Джонатан) (род. 1974) — американский кёрлингист.
  (1886—1965) — британский метеоролог.
 Брант, Изабелла (1591—1626) — первая жена Питера Пауля Рубенса.
 Брант, Крис (род. 1984) — североирландский футболист.
 Брант, Леопольд Васильевич — российский беллетрист, литературный критик и публицист.
 Брант, Майк (1947—1975) — израильский музыкант.
 Брант, Морин (более известная под фамилией Кларк; род. 1982) — американская кёрлингистка.
 Брант, Райан (род. 1985) — американский кёрлингист.
 Брант, Роб (род. 1990) — американский боксёр-профессионал, чемпион мира по версии WBA (2018—2019) в среднем весе.
 Брант, Себастьян (1458—1521) — немецкий сатирик.
 Бранты — дворянский род.

Прочее 
 Брант () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Брант (сорт винограда) — американская лоза; кисть и ягоды её похожи на клиптон, но превосходят его по качеству.
 Брант (Онтарио) — графство в канадской провинции Онтарио.

См. также

Примечания